Lövåssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lövåssjön, Värmland, sjö i Kristinehamns kommun,  (53,5 ha)
Lövåssjön, Gästrikland, sjö i Falu kommun och Sandvikens kommun,  (22,3 ha)

Se även
Lövåsasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn